NGC 2949-1, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
 NGC 2949-2, een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw